White Fang (boek), een roman van de Amerikaanse schrijver Jack London uit 1906
 White Fang (1991), een Amerikaanse avonturenfilm van Randal Kleiser en The Walt Disney Company uit 1991